Сирелиус () — шведская фамилия. Известные носители:

Дворянский род 
 Сирелиус — дворянский род в Великом Княжестве Финляндском в составе Российской империи.
 Сирелиус, Отто Арвид Фердинанд (:fi:Otto Arvid Ferdinand Sirelius; 1818—1892) — русский военачальник, генерал-майор. Его сыновья:
 Сирелиус, Аристид Оттович (1863—1937) — генерал-майор, губернатор Сен-Михельской (1911—1916) и Вазасской (1916—1917) губерний Великого княжества Финляндского Российской империи. После революции жил в Финляндии.
 Сирелиус Леонид Оттович (1859—?) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Сирелиус Солон Оттович (1861—1935) — полковник. После революции жил в Финляндии.

Другие 
 Сирелиус, Клеменс Йохан Габриэль (:en:K. J. G. Sirelius; 1818—1888) — финский миссионер, организатор христианской миссии в Африке.
 Сирелиус, Ууно Таави (:sv:Uuno Sirelius; 1872—1929) — финский этнограф, исследователь традиционной культуры финно-угорских народов.
 Сирелиус, Ян (:en:Ian Sirelius; род. 1987) — шведский футболист.

Не следует путать 
 Сибелиус